José Manuel Díaz Novoa (Gijón, 1944), exfutbolista i entrenador de futbol asturià.
 José Manuel Díaz Fernández (Madrid, 1968), exfutbolista i entrenador de futbol madrileny.
 José Manuel Díaz Gallego (Jaén, 1995), ciclista espanyol.